Jméno Rudolf Vrba patří více osobám:

 Rudolf Vrba (kněz) (1860–1939) – český katolický kněz, spisovatel, kandidát Nobelovy ceny mírové v letech 1908, 1910 a 1915
 Rudolf Vrba (1924–2006) – slovenský farmakolog, který utekl z Osvětimi

Související články 

 Rudolf
 Vrba